Ludon bezeichnet:

 Ludon (Midou), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Midou
 Ludon-Médoc, französische Gemeinde im Département Gironde